Il doppio del Barcelona Open Banco Sabadell 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo ma hanno perso in semifinale contro Mahesh Bhupathi and Mark Knowles.

Daniel Nestor e Nenad Zimonjić hanno vinto in finale 6–3, 7–6(9), contro Mahesh Bhupathi e Mark Knowles.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinali)
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (campioni)
 Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (secondo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (finale)

 Bruno Soares /  Kevin Ullyett (quarti) 
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (secondo turno) 
 Jeff Coetzee /  Jordan Kerr (secondo turno) 
 Marcelo Melo /  André Sá (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Barcelona Open Banco Sabadell 2009
ATP World Tour 2009